Dühren ist der Ortsname von

 Dühren (Sinsheim), Ortsteil der Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Dühren (Wittelshofen), Ortsteil der Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern

siehe auch:
 Düren (Begriffsklärung)